De Grand Prix-wegrace van Argentinië 1994 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 25 september 1994 op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires, Argentinië.

Kazuto Sakata werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een negende plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Argentinië